Никола Милојевић може бити:

 Никола Милојевић (сликар), српски сликар
 Никола Милојевић (фудбалер), српски фудбалер
 Никола Милојевић (тенисер), српски тенисер
 Никола Милојевић (глумац), српски глумац